Водное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Водное — до 2017 года название села Кайнарлы в Кербулакском районе Алматинской области.
 Водное — до 2011 года название села Коксу в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Водное — прежнее название села Мин-Булак Бакай-Атинского района Таласской области.

Россия 
 Водное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Водное — село в Симферопольском районе Крыма.
 Водное — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Водное — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма.

Украина 
 Водное — село в Михайловском районе Запорожской области.

См. также 
 Басово-Водное
 Водяное